Conde de Viana foi criado em 8 de Fevereiro de 1692 pelo rei D. Pedro II de Portugal a favor de D. José de Menezes (neto de D. Pedro de Menezes, 2.º Conde de Cantanhede), estribeiro-môr do rei.

Sempre na posse da família Marialva/Cantanhede foi renovado por carta de D. João, Príncipe regente, de 13 de Maio de 1810, a D. João José António Francisco Maria Manoel de Meneses João Manoel de Menezes, filho de D. António Luís de Menezes e de D. Domingas Manoel de Noronha, 3.ª Marquesa de Tancos.

O 2.º Conde veio a ser elevado a Marquês de Viana por decreto de 3 de Julho de 1821 (D. João VI).

Lista de Condes de Viana (1692) 
 D. José de Menezes (c.1660-1713), sem geração;
 D. João Manuel de Menezes (1783-1831), 2º Conde de Viana (1810) e 1º Marquês de Viana (1821);
 D. João Paulo Manuel de Menezes (1810-1890), 3º Conde de Viana e 2º Marquês de Viana;
 D. João Luis Maria Berquó de Faria Manoel de Menezes, 4º Conde de Viana e 3º Marquês de Viana.

Bibliografia 
 "Nobreza de Portugal e Brasil" Vol III, páginas 480 e 481. Publicado por Zairol, Lda., Lisboa, 1989.

Viana
Viana